Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 404 dans le monde.

 Route fédérale 404 en Allemagne
 Route européenne 404 en Belgique
 RS-404 au Brésil
 Route 404 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 404 en France
 Route régionale 404 en Slovénie